Southbourne – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Southbourne – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)